Каскабасов — казахская фамилия.

 Известные носители
 Каскабасов, Батыркаир (1939—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Каскабасов, Сеит Аскарович (род. 1940) — советский и казахстанский литературовед, фольклорист, общественный деятель Казахстана.